Чекон:
Топонимы в Краснодарском крае
 Чекон — река в Краснодарском крае. 
 Чекон — хутор в муниципальном образовании город-курорт Анапа.
 Чекон — посёлок железнодорожного разъезда в Крымском районе.

Фамилия
 Роберто Чекон (, 28.12.1971) — итальянский прыгун на лыжах с трамплина